Tyranny (tirannia in lingua inglese) può riferirsi a:

 Tyranny – gruppo musicale finlandese funeral doom metal 
 Tyranny – album dei Front 242 del 1991

 Tyranny – album degli Shadow Gallery del 1998
 Tyranny – webserie statunitense prodotta nel 2010
 Tiranny – album di Julian Casablancas + The Voidz del 2014